Каламбур:

 Каламбур — стилістичний прийом, який будується на використанні омонімії або паронімії, будь-які форми полісемантичності; часто вживається в комічному та сатиричному контекстах.
 «Каламбур» — розважально-гумористичний телевізійний журнал.
 Каламбур — діалектна назва продуктової або продуктово-господарчої крамниці на Конотопщині, а зокрема у с.Шпотівка і довколишніх селах.

Примітки